Я́блонец — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав Марьинской волости.

География 
Находится на северо-востоке региона, в северо-западной части района, в лесной местности около р.
Щировка. Произрастает ольха, берёза.

Уличная сеть не развита.

История 
Источник 1581-82 гг. сообщает о пустоши, что была деревня Яблонцы Щирского погоста Шелонской пятины.

В 1748 г. значится деревня Яблонец Щирского погоста Шелонской пятины.

В 1933 г. деревня Яблонец — центр Яблонецкого сельсовета.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

С 1995 года входит в состав Марьинской волости.

В 2009 г. к деревне Яблонец территориально отнесена бывшая деревня Рагозино.

Население

Инфраструктура 
 экономика

В 1929-41, 1944-50 годах действовал колхоз «Красный маяк». С 1950 года действовала бригада Яблонец, относящаяся до 1958 г. к колхозу «Красный маяк», после 1958-ого — к совхозу «Авангард».

Работали в разные годы ферма по выращиванию молодняка КРС, молочнотоварная ферма, животноводческая ферма (телятник).

 образование
Яблонецкое земское училище (1900, 1911), Яблонецкая школа I ступени (1927), Яблонецкая начальная школа (1945, 1956).
 культура
Волостная библиотека (открыта в 1899).

Транспорт 
Деревня доступна по автодороге регионального значения  58К-578 «Струги Красные — Зовка». Остановка общественного транспорта «Яблонец».

Примечания

Литература 
́Я́блонец //Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 424.
Населённые пункты Струго-Красненского района